Себастиан дьо Бросар () е френски лексикограф и композитор.

Биография 
Бросар е капелмайстор на катедралата в Страсбург от 1687 до 1698(9) г., както и сходна позиция в Мо за периода до 1715 г., където композира църковна музика, и най-вече мотети. Той един от първите композитори във Франция, който съчинява цигулкови сонати. Също така пише френски кантати, базирани на сюжети от Библията. Автор е на първия модерен (написан на говорим език, френски, а не на латински) речник по музика „Dictionnaire de musique“ (I, 1703; II, 1705), представящ най-ползваните гръцки, латински, италиански и френски термини. Обширната лична колекция (библиотека) на Дьо Бросар, съдържаща отпечатани и ръкописни музикални творби и историко-теоретични трудове на различни езици, се съхранява в Националната библиотека в Париж.

На живота и делото на Себастиан дьо Бросар са посветени редица публикации на българския музиколог Явор Конов (университетски професор, доктор на науките), включително първия в света прецизно извършен и богато анотиран (с над 1300 бележки) превод от факсимилето на най-стойностното от изданията на „Речника по музика“ на дьо Бросар: второто, от 1705.

Книги 
 Dictionnaire de musique (1703; II, 1705, Reprint: Frits Knuf/Hilversum 1965)

Музикални творби 
 Beati immaculati, for treble & baritone (voices) & continuo, SdB. 49, Vocal Music, Vocal, Feb 17, 1704
 Canticum Eucharisticum pro Pace, grand motet – Motet – Choral
 Canticum Quartum, motet
 Canticum Quintum, motet
 Canticum Secundum, motet
 Domine Salvum Fac Regem, motet, SdB 7 – Motet – Choral
 Élévation „O Miraculum“, for chorus, SdB 6 – Choral Music – Choral
 Festis laeta sonent – Miscellaneous Music – Miscellaneous
 In Convertendo Dominus – Miscellaneous Music – Miscellaneous
 Miserere mei, for treble (voice), chamber choir & continuo, SdB. 53 – Choral Music – Choral – ca. 1711
 Missa Quinti Toni, pour la fête de Noël, SdB 5 – Mass – Choral
 Motet(s) – Motet – Choral
 O Domine quia refugium – Miscellaneous Music – Miscellaneous
 O Jesu! quam dulce nomen tuum, for treble (voice) & continuo, SdB. 24 – Vocal Music – Vocal
 O plenus irarum dies! (Extremi judicii descriptio), for baritone (voice) & continuo, SdB. 31 – Vocal Music – Vocal
 Oratorio seu Dialogues Poenitentis animae cum Deo – Oratorio – Choral
 Première leçon des morts
 Psallite Superi – Miscellaneous Music – Miscellaneous
 Psalm 125 „In Convertendo Dominus“, grand motet – Psalm Setting – Choral
 Psalm 50 „Miserere Mei, Deus“, grand motet – Psalm Setting – Choral
 Quatrième leçon des morts
 Qui non diligit te – Miscellaneous Music – Miscellaneous
 Retribue Servo Tuo, motet, SdB 4 – Motet – Choral
 Salve Rex Christe – Miscellaneous Music – Miscellaneous
 Silentium. Dormi, for tenor (voice) & continuo, SdB. 52 – Vocal Music – Vocal
 Stabat Mater, motet, SdB 8 – Motet – Choral
 Templa nunc fument – Miscellaneous Music – Miscellaneous
 Trio Sonata No. 1

Дискография 
 Sébastien de Brossard: Grandes Motets – Ensemble Baroque de Limoges, Christophe Coin, et Sebastien de Brossard (2006)
 La Chapelle du Roy – Sebastien de Brossard, Christophe Coin, Olivier Schneebeli, et Jean-Joseph Cassanea de Mondonville – Astree (1999)
 Brossard: Cantiques Sacrez – Martin Gester, Le Parlement de Musique-Strasbourg, et al. – Opus 111 (1999)
 Brossard: Grand Motets – Catherine Padaut, Delphine Collot, Ensemble Baroque de Limoges, et Sebastien de Brossard – Astree (1997)
 Brossard: Cantiques Sacrez – Claude Wassmer, Bernard Deletre, Sylvia Abramowicz, et Sebastien de Brossard – Opus 111 (1993)
 Musiques à Versailles – Claude Wassmer, Sebastien de Brossard, Marc-Antoine Charpentier, et Louis-Nicolas Clerambault – Astree (2001)
 Leçons des morts – Veronique Gens, Il Seminario Musicale, Gerard Lesne, et Sebastien de Brossard – Virgin (2001)
 Petits Motets – Isabelle Desrochers, Frederic Desenclos, Sebastien de Brossard, et Nicolas de Grigny – Astree (1998)
 Music for the King's Chapel (Box Set) – Christophe Coin, Olivier Schneebeli, Sebastien de Brossard, et Jean-Joseph Cassanea de Mondonville – Auvidis (1999)
 Les Menus Plaisirs De Versailles – Claude Wassmer, Sebastien de Brossard, Marc-Antoine Charpentier, et Louis-Nicolas Clerambault – Astree (1997)
 Sébastien de Brossard: Petits Motets – Alain Buet, Herve Lamy, Robert Weddle, et Sebastien de Brossard – Assai (1999)
 Sébastien de Brossard: Petits Motets – Sebastien de Brossard, Herve Lamy, et al. – Assai (2000)
 Sébastien de Brossard: uvres Chorales – Kumi Arata, Le Mercure Galant, Le Mercure Galant, et al. – Astree (1997)
 Sebastien De Brossard – NON DEFINI et NON DEFINI – Opus111 (1999)
 Stabat Mater – Kumi Arata, Le Mercure Galant, Sebastien de Brossard, et al. – Astree (1997)
 Célébration à Versailles – Claude Wassmer, Marc-Antoine Charpentier, Louis-Nicolas Clerambault, et al. – Astree (1997)
 Brossard/Grigny: Petits Motets/Hymnes – Isabelle Desrochers, Frederic Desenclos, Sebastien de Brossard, et Nicolas de Grigny – Astree (1998)
 Brossard: Cantiques Sacrez – Claude Wassmer, Bernard Deletre, Sylvia Abramowicz, et Sebastien de Brossard – Opus 111 (1992)
 Messe pour la Nuit de Noël – Le Parlement de Musique, Martin Gester, et Sébastien de Brossard – Radio France (1996)
 Grands Motets – Catherine Padaut, Delphine Collot, Ensemble Baroque de Limoges, et Sebastien de Brossard – Astree (1997)
 Musiques à Versailles – Claude Wassmer, Sebastien de Brossard, Marc-Antoine Charpentier, et Louis-Nicolas Clerambault – Naive (2001)
 Music for the King's Chapel (Box Set) – Christophe Coin, Olivier Schneebeli, Sebastien de Brossard, et Jean-Joseph Cassanea de Mondonville – Auvidis (1999)

Библиография 
 Бросар, Себастиан дьо – „Речник по музика (II, 1705). Явор Конов – превод и коментари“, София, Ниба Консулт, 2010, 656 с.
 Конов, Явор – „Лексикографско, историографско & библиографско наследство на Себастиан дьо Бросар (1655 – 1730) – духовник, музикант и ерудит“, София, Музикално общество „Васил Стефанов“, 2008, 464 с.
 Конов, Явор – „Себастиан дьо Бросар и неговият речник по музика“, 2003
 Duron, Jean – (ed.) „La Réplique Galante': Sébastien de Brossard's Airs as Conversation.“ In Sébastien Brossard, Musicien. Versailles: Editions du Centre de Musique Baroque de Versailles (Editions Klincksieck), 1998.
 Duron, Jean – L'oeuvre de Sébastien de Brossard, 1655 – 1730: Catalogue thématique. Details. 559 pages. In French. CMBV & Klincksieck 1996.
 Brossard, Yolande de – „Sebastien de Brossard, theoricien et compositeur encyclopediste et maitre de chapelle, 1655 – 1730“. Paris; Picard, 1987, 74 p.

Френски композитори
Барокови композитори
Нормандци